St. David – CDP dell'Arizona
St. David – villaggio dell'Illinois

Pagine correlate 
San Davide 
Parrocchia di Saint David